Divinense – abitanti di Divino das Laranjeiras
Divinense – abitanti di Divino